Беломли́нская — фамилия.

Известные носители:
 Беломлинская, Виктория Израилевна (1937—2008) — русская писательница.
 Беломлинская, Юлия Михайловна (род. 1960) — писательница, поэтесса, художник, актриса и певица, дочь Виктории Беломлинской.